Douglass může být:

křestní jméno
 Douglass North (1920–2015) – americký ekonom

příjmení
 Dorothea Douglassová Chambersová (1878–1960) – anglická tenistka
 Frederick Douglass (1818–1895) – americký sociální reformátor, spisovatel a politik